Хосе Гомес:
 Гомес, Хосе Луис (род. 1940) — испанский актёр и режиссёр, лауреат Каннского кинофестиваля.
 Гомес, Хосе Луис (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Гомес, Хосе Мария
 Гомес, Хосе Мигель (1858—1921) — президент Кубы в 1909—1913 годах.
 Гомес, Хосе Орасио (род. 1951) — католический прелат, архиепископ Лос-Анджелеса.
 Гомес, Хосе Хервасио (род. 1949) — уругвайский футболист.
 Гомес Мустельер, Хосе (род. 1959) — кубинский боксёр, олимпийский чемпион 1980 года.